— манга, написанная и иллюстрированная Каору Синтани. Выпускалась в еженедельном журнале Shōnen Big Comic с 1979 по 1986 год, всего вышло 23 тома. Это также одна из первых манг наряду с Mai, the Psychic Girl и The Legend of Kamui, переведённая на английский язык и официально публиковавшаяся на территории США. В 1985 году присуждена премия манги Shogakukan. С 1985 по 1986 год Studio Pierrot были выпущены 3 серии OVA. В 1989 году от Capcom вышла игра-шутер под названием U.N. Squadron. В 2004 году появился аниме-сериал, который транслировался по каналу Animax и TV Asahi с 8 января по 25 марта.

Сюжет 

Действие происходит в 1970—1980 годы на Ближнем Востоке, в королевстве Азран. В пустыне располагается секретная авиационная база, которая использует наёмных лётчиков-истребителей. Одного из элитных пилотов авиакомпании — Сина Кадзаму обманывает его друг Сатору Канзаки, и Сина приговаривают к смертной казни за дезертирство. Чтобы избежать неминуемой смерти он невольно становится наёмником и подписывает трёхлетний контракт. Для возвращения домой, Сину нужно заработать 1,5 миллионов долларов и выкупить свою свободу. В зону 88 прибывает множество разных людей, например, американец Мики Саймон, который отвык жить нормальной гражданской жизнью после войны во Вьетнаме. Позже Мик становится лучшим другом Сина. Или жадный дилер Маккой, который продаёт оружие и буквально всё, что людям пригодится, например туалетную бумагу, в чём очень нуждаются пилоты. Командующим зоной 88 является азранский принц Саки Ваштал, хотя его королевское происхождение там ничего не значит. Также важную роль в манге играют фотограф Рокки, представленный как Макото Синдзё в аниме 2004 года, датский пилот Грег Гейтс, позже показанный в видеоигре и многие другие пилоты, которые в ходе сюжета погибают.

Список персонажей 
 — японский пилот, который был нанят авиакомпанией Yamato Air Lines (YAL). Был однажды обманут его бывшим другом Сатору Кандзаки. Сина должны были казнить за дезертирство, но смерти можно избежать, отработав 3-летний срок в качестве лётчика-истребителя. Время получится сократить, если набрать полтора миллиона долларов. Полный решимости пережить войну, Син готов сражаться и копить деньги для собственной свободы. В зоне 88 он знакомится с новыми друзьями, такими как Мики Саймон, Ким Аба, Китри и многими другими. За всё время сюжета Син пилотирует такие истребители, как F-8 Crusader, F-5E, F-20A и Saab 35 Draken.
 Сэйю: Канэто Сиодзава, Такэхито Коясу

 — молодой пилот африканского происхождения. Многие пилоты дразнят его из-за слишком молодого возраста, в том числе и Син, Мики и Китри, которые относятся к нему как к мальчику. Зато Кин очень хороший друг и на него можно положится. Он появляется только в манге и сериале. Управляет истребителем AV-8B Harrier II.
 Сэйю: Рё Хирохаси

 — американский пилот. Прибыл в зону 88 после службы во время войны во Вьетнаме. Очень любит жизнь в качестве боевого пилота и отвык жить простой жизнью. Он быстро становится лучшим другом Сина и был показан в манге и 2 сериалах. На его истребителях нарисована голова кролика, похожая на Playboy. В эпизоде 12 он читает журнал «Playgirl». В манге, к концу сюжета он умирает при попытке спасти Сейлейн от аварии. Управляет истребителями F-100 Super Sabre и F-14 Tomcat.
 Сэйю: Кэй Томияма, Томокадзу Сэки

 — член королевской семьи Азран и офицер (лейтенант Колонель) воздушных сил королевства. Он отличается от многих персонажей смуглым оттенком кожи, длинными волосами и большим X-образным шрамом на лице. Саки — сын Абула старшего сына покойного бывшего короля королевства Азран. Во время его правления королевство было ещё единственным не нефтезависимым государством, так как дедушка Саки боялся тем самым подвергнуть страну сильному влиянию со стороны капиталистов или коммунистов, в то время как Абдул всячески поддерживал хорошие отношения с западом. Перед смертью дедушка объявил наследником своего младшего сына Зэка, и оскорблённый Абдул стал лидером антиправительственной силы повстанцев, которую поддерживали коммунисты. Саки является командиром воздушных сил, но в глубине души чувствует предательство со стороны своего отца. Саки появляется в манге и 2 сериалах. Он не является идеальным руководителем, но большинство следуют его приказам из-за того, что пилоты получают за это не плохую зарплату. Саки управляет истребителем IAI Kfir.
 Сэйю: Таро Сигаки, Хироки Такахаси

 — дочь генерального директора авиакомпании Tsugumo of Yamato Air Lines (YAL) — Цугумо Ямато. Она впервые встретила Сина и Сатору во время выставки самолётов. Син и Рёко страстно влюбились в друг друга перед тем, как Син уехал в Париж, чтобы проводить экспериментальное обучение. После того, как узнаёт, что Син был вынужден отправиться в Зону 88, становится разъяренной на Сатору. В сериале, будучи уверенной, что Син умер в авиакатастрофе в королевстве Азран, соглашается выйти замуж за Сатору. Однако узнав, что Син жив, сбегает со свадьбы. Позже она узнаёт о том, что контракт Сина можно выкупить за полтора миллиона и соглашается войти в половой контакт с Сатору в обмен на большие деньги. Однако этого не происходит из-за того, что Сатору арестовывает полиция из-за финансовых махинаций с авиакомпанией.
 Сэйю: Сакико Тамагава, Сацуки Юкино

 — близкий друг Сина с раннего детства. Сатору раньше работал с ним в авиакомпании Ямато. Когда Син начал встречаться с Рёко, тот начал жутко ревновать и решил обмануть Сина, подсунув ему для подписки контракт для вооружённых сил в королевстве Азран, в надежде, что тот умрёт во время войны. Также женившись на Рёко, Сатору станет наследником авиакомпании. Позже Цугумо избирает его наследником. Он заключает покупательную сделку с нелегальным производителем аэробусов, чтобы получить больше доходов. Самолёты оказываются дефектными и все люди на борту погибают. Позже его свадьба с Рёкой срывается, после того, как кто-то узнаёт о местоположении Сина. По сюжету манги погибает в поединке с Сином. В аниме его арестовывают за растрату, уклонение от налогов и причастность к авиакатастрофе.
 Сэйю: Ёсито Ясухара, Хикару Мидорикава

Список серий аниме

OVA 
В период с 1985 по 1986 годы King Records выпустила 3 серии по 50 минут на VHS и LaserDisc. 14 июля 2000 года появились DVD от US Manga Corps. Также серии были объединены в два полнометражных фильма — Act 1 и Act 2.

В 2018 году Discotek Media издала 2 DVD c комментариями Майка Тула и интервью с Каору Синтани.

Критика 
Представитель сайта Anime News Network отметил, что сериал имеет зрелый сюжет, со зрелыми персонажами и рекомендуется для просмотра фанатам аниме, уставшим от бесконечных боевых турниров, девочек-волшебниц и выглядывающих трусиков из-под юбок. Самолёты, представленные в аниме сильно впечатляют, как и сам сюжет. Музыка также хорошо вписывается в атмосферу сюжета.

В 2022 году сайты CBR и IGN включили Area 88 в списки 10 лучших воздушных боёв в аниме и кино.

Джонатан Клементс и Хелен Маккарти в энциклопедии написали, что Area 88 — яркая приключенческая история о подлых людях, благородных пилотах и несчастных влюблённых, иногда они могут быть близки, но всегда разрываются обстоятельствами. Параллельные сюжеты о песчаной буре и городских бедах спрашивают зрителя, что на самом деле думает любая цивилизация, за которую они сражаются. Неуместно миловидные персонажи рисуют напряжённую, волнующую картину того, как война, коррупция и простые компромиссы меняют людей. Немного военного аниме сравнивают с ним, хотя в 1986 году Grey: Digital Target использовал этот жанр. Сюжет был переделан для сериала в 2004 году. Новая версия пересказывает историю с точки зрения фотожурналиста Макото
Синдзё. Воздушные бои полностью представлены в компьютерной графике, создавая удовольствие для любителей военных самолётов в стиле гоночных эпизодов Initial D. 20 лет спустя появился новый актёрский состав, но 75-летний Тикао Оцука, озвучивший роль Гуэна в OVA, здесь сыграл снабженца и торговца Маккоя.

Сайт THEM Anime указал на то, что поклонники шутера U.N. Squadron знакомы с главными героями Area 88, но игра мало похожа на хорошее аниме с интересным сюжетом. Син достаточно завершён и развит как персонаж, его борьба с клеймом убийцы присутствует в этой серьёзной истории в стиле «Лучшего стрелка». Скучно не будет, так как изменения в характере героя заставят угадывать до самого конца. К сожалению, OVA была адаптирована из гораздо более долгой манги — некоторые сюжетные арки показаны лишь частично, что заставляет задуматься о том, можно ли было сделать полное и удовлетворительное освещение событий. Изображение довольно приличное, хотя и немного потускневшее, анимация на удивление хорошая, особенно в сценах воздушных боёв. Саундтрек отражает напряжение, ощущаемое в пылу битвы, а также страдания и отчаяние наёмников. Area 88 не разочарует тех, кто не против старого аниме и отсутствия пышности. Это сериал о войне, и многие темы молодёжь не оценит, у него определённо есть взрослый оттенок. Рекомендовано смотревшим Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket, Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team и The Cockpit.

Примечания

Литература 
 Anime Interviews: The First Five Years of Animerica, Anime & Manga Monthly (1992—97). — VIZ Media LLC, 1997. — 192 p. — ISBN 978-1569312209
 
 Ledoux T., Ranney D. The Complete Anime Guide: Japanese Animation Film Directory & Resource Guide. 2nd edition. — Tiger Mountain, 1997. — 214 p. — ISBN 978-0964954250
 McCarthy H. 500 Essential Anime Movies: The Ultimate Guide. — Harper Design, 2009. — 528 p. — ISBN 978-0-06-147450-7
 McCarthy H. The Anime Movie Guide: Movie-by-Movie Guide to Japanese Animation since 1983. — Overlook Books, 1997. — 288 p. — ISBN 978-0879517816
 Patten F. Watching Anime, Reading Manga: 25 Years of Essays and Reviews. — Berkeley: Stone Bridge Press, 2004. — 383 p. — ISBN 978-1-88-065692-1
 Thompson J. Manga: The Complete Guide. — New York: Del Rey Books, 2007. — 556 p. — ISBN 978-0-345-48590-8

Ссылки  
 
 
 

 

Мультфильмы об авиации